Дивер:

Топонимы 
 Дивер () — город, расположенный в округе Биг-Хорн (штат Вайоминг, США).
  () — в Нидерландах, община Вестервелд.

Персоналии 
 Дивер, Джеффри (род. 1950) — американский писатель, работающий в жанрах триллера и криминального детектива.
 Дивер, Кейтлин (род. 1996) — американская актриса.
 Дивер, Фабрис (род. 1967) — французский футболист, игравший на позиции нападающего.